Sansovino kan syfta på:
 
 Andrea Sansovino (1460–1529), italiensk bildhuggare
 Francesco Sansovino (1512–1586), italiensk lärd och skald
 Jacopo Sansovino (1486–1570), italiensk bildhuggare och arkitekt

Italienska efternamn